«Уо́тергейт: Круше́ние Бе́лого до́ма» () — американский биографический шпионский триллер режиссёра Питера Ландесмана.

Мировая премьера состоялась на Кинофестивале в Торонто 8 сентября 2017 года. Премьера фильма в кинотеатрах США состоялась 29 сентября 2017 года, в России — 28 сентября.

Сюжет 
Фильм основан на реальных событиях. Заместитель директора ФБР Марк Фелт стал анонимным источником под кодовым обозначением «Глубокая Глотка» и помог вашингтонским репортерам Бобу Вудворду и Карлу Бернштейну в журналистском расследовании, результатом которого оказался «Уотергейтский скандал».

В ролях 

 Лиам Нисон — агент ФБР Марк Фелт
 Дайан Лейн — Одри Фелт, жена Марка
 Майка Монро — Джоан Фелт, дочь Марка
 Тони Голдуин — Эд Миллер, глава ФБР Интел
 Мартон Чокаш — исполняющий обязанности директора ФБР Патрик Грей
 Джеффри Дезенски — директор ФБР
 Кейт Уолш — Пэт Миллер, жена Эда
 Джош Лукас — агент ФБР Чарли Бейтс
 Майкл Си Холл — Джон Дин, архитектор сокрытия Уотергейта
 Том Сайзмор — агент ФБР Билл Салливан
 Джулиан Моррис— Боб Вудворд, репортёр Washington Post
 Венди Маклендон-Кови — Кэрол Чуди, секретарь Фелта
 Айк Баринхолц — Анджело Лейно, руководитель расследования
 Брюс Гринвуд — Сэнди Смит, репортёр журнала Time
 Брайан д’Арси Джеймс — Роберт Кункел, специальный агент ФБР
 Ноа Уайли — Стэн Поттингер
 Колм Мини — агент ЦРУ
 Эдди Марсан — агент ЦРУ

Производство 
Основные съёмки фильма начались 2 мая 2016 года в Атланте.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 35 % на основе 108 рецензий со средним баллом 5,4 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 49 из 100 на основе 29 рецензии критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2017 года
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии
Фильмы-триллеры США
Фильмы о ФБР
Фильмы на английском языке
Фильмы Питера Ландесмана